Ribet ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Alan Ribet (* 1948), US-amerikanischer Mathematiker
 Pablo Ribet-Buse (* 2003), deutscher Synchronsprecher